Ку́зъёль (от коми «куз ёль» — «длинный ручей») — название нескольких рек на северо-западе России:

 Кузъёль (приток Лемью)
 Кузъёль (приток Поруба)
 Кузъёль (приток Прупта)
 Кузъёль (приток Шиеса)
 Кузъёль (приток Венью)
 Большая Кузъёль
 Малая Кузъёль

См. также 
 Кузьёль